Орендайн (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Толосальдеа. Занимает площадь 5,95 км². Население — 191 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 36 км.

История 
Город основан в 1 году.

Население

Примечания

Муниципалитеты Гипускоа